

События 
 Осень — смерть Теодорика II в Меце.
 Король Австразии и Бургундии Сигеберт II.
 Сражение при Честере. Саксы получили выход к Ирландскому морю.
 Победа Хлотаря II, короля Нейстрии, в союзе с Арнульфом, епископом Меца, и нобилем Австразии Пипином Старшим, над Австразией. Казнь Брунгильды и Сигеберта.
 613—623 — король Австразии Хлотарь II. Мирные годы, кроме некоторых проблем в Бургундии.
 613—629 — майордом Австразии Пипин Старший.
 Январь — Ираклий объявил августом сына Константина. Ираклий разбит у стен Антиохии. Он отступил в Киликию, разбил там отряды персов, но персы получили подкрепление, и византийцы бежали.

Скончались 
 Теодорих II (король Бургундии).
 Иаго ап Бели.
 Брунегильда.
 Сигиберт II, король Меца (Австразии) и Орлеана (Бургундии).

См. также 
613 заповедей (иудаизм)